Ensino
Universidade Harvard

Localidades
Harvard (Illinois)
Harvard (Nebraska)

Pessoa(s)
Harvard Business Review

Desambiguação